Linger (Luxemburg), een plaats in de gemeente Käerjeng en het kanton Capellen in Luxemburg
Linger (The Cranberries), een nummer van de Ierse rockband The Cranberries uit 1993
Linger (boek), een boek uit 2010 van Maggie Stiefvater

Wolfgang Linger, een Oostenrijkse rodelaar
Andreas Linger, een Oostenrijkse rodelaar
Chelton Linger, een Nederlandse voetballer
Ortwin Linger, een Surinaams-Nederlandse voetballer